Селейруш () — португальська власна назва.

Топоніми

Селейруш (Брага) — парафія.
 Селейруш (Саброза) — парафія.